Quality Control: Control the Streets, Volume 1 – музыкальный сборник, выпущенный американским лейблом Quality Control Music. Он вышел 8 декабря 2017 года и содержит треки от таких артистов, как Migos, Lil Yachty, Lil Baby, Kollision, City Girls и других, а также содержит гостевые участия от Карди Би, Tee Grizzley, Moneybagg Yo, Kodak Black, Трэвиса Скотта, Гуччи Мейна, Ники Минаж, Ty Dolla Sign, YRN Lingo и Янг Тага.

Предыстория
6 декабря 2017 года генеральный директор лейбла Кевин Ли подтвердил, что сборник готов и скоро выйдет.

Синглы
Первый сингл, «Too Hotty» от Migos был выпущен 26 мая 2017 года. Второй сингл, «On Me» от Lil Yachty и Янг Тага был выпущен 29 сентября 2017 года. Третий сингл, ремикс на трек «My Dawg» от Lil Baby, Kodak Black, Quavo и Moneybagg Yo вышел 5 декабря 2017 года. Четвёртый сингл, «Ice Tray» от Quavo и Lil Yachty, был выпущен 10 декабря 2017 года. Последний, пятый сингл, «Fuck Dat Nigga» от City Girls вышел 8 января 2018 года.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки